De Amsterdamse indiepopband Glorybox
 De Amerikaanse band Glory Box
 De Deense band Glorybox
 Glory Box, een nummer van Portishead